El topónimo La Sagrada puede hacer referencia a:

 La Sagrada, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 La Sagrada, una pedanía española del municipio de A Estrada, en la provincia de Pontevedra, Galicia.